Mário Moreno (Guarulhos, 15 de abril de 1949), é um político brasileiro e foi prefeito de Itaquaquecetuba.

Filiado ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro) em 1982, Mário Moreno ajudou a formar o PMDB. Em 1996 candidatou-se à prefeitura de Itaquaquecetuba pelo PMDB, obtendo a 4ª colocação. Nessa época, Mário era presidente do partido.

Em 1998 foi eleito suplente de deputado federal. Em 2000, foi finalmente eleito prefeito, com mais de 27 mil votos (31% dos votos válidos), cumprindo seu mandato de janeiro de 2001 a dezembro de 2004. No pleito de 2004, porém, não conseguiu a reeleição. Embora obtivesse os mesmos 31% dos votos, perdeu o posto para Armando Tavares Filho.

Afastamento do cargo
Em 9 de maio de 2004, a câmara municipal de Itaquaquecetuba decidiu, por 14 votos a 4, afastar do cargo o prefeito e seu vice, João Seleção, sob a acusação de uso da máquina administrativa na campanha eleitoral. O presidente da casa, Elias Rossi (PMDB), assumiu seu lugar.

Ligações externas 
 

Prefeitos de Itaquaquecetuba
Membros do Partido da Social Democracia Brasileira

Naturais de Guarulhos
Membros do Movimento Democrático Brasileiro (1980)